Stig Johansson kan syfta på

 Stig Johansson (författare) 
 Stig Johansson (bandyspelare)
 Stig Johanson, skådespelare